Argiotensine Receptor Blocker, zie Angiotensine II-receptorantagonisten
 Amsterdamsche Roeibond